Onkel Toms Hütte bezeichnet:

 Onkel Toms Hütte, Roman von Harriet Beecher Stowe (1852)
 zahlreiche darauf basierende Filme:
 Onkel Toms Hütte (1903)
 Onkel Toms Hütte (1907)
 Onkel Toms Hütte (1910)
 Onkel Toms Hütte (1914)
 Onkel Toms Hütte (1918)
 Onkel Toms Hütte (1927)
 Onkel Toms Hütte (1965)
 Onkel Toms Hütte (1987)
 Onkel Toms Hütte (Berlin), Siedlung in Berlin-Zehlendorf
 U-Bahnhof Onkel Toms Hütte, U-Bahnhof in Berlin-Zehlendorf
 Onkel-Toms-Hütte, Wohnplatz der Stadt Fürstenwalde/Spree, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Siehe auch:
 Onkel Tom, Begriffsklärung
 Onkel-Tom-Syndrom, ein psychologischer Fachbegriff, der ein unterwürfiges Verhalten von Afroamerikanern gegenüber Weißen beschreibt